Сезон 1998/1999 стал для Лацио 17-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Несмотря на нестабильное выступление команды в прошлом сезоне, руководство доверилось Свену-Ёрану Эрикссону. Состав был усилен такими игроками как Кристиан Вьери, Синиша Михайлович, Сержиу Консейсау и т. д. Доверие оправдалось: команда смогла взять серебро чемпионата, выиграть Суперкубок Италии и впервые за 28 лет взять еврокубок — Кубок обладателей кубков. «Лацио» стал последним обладателем этого трофея.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Кубок кубков

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио